Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1990 года прошёл 3—4 февраля в Челябинске в манеже института физической культуры. Уральский город принимал главный зимний старт страны впервые в истории. На протяжении 2 дней был разыгран 31 комплект медалей.

В женском беге на 60 метров с барьерами Людмила Нарожиленко дважды по ходу соревнований улучшала мировой рекорд. В полуфинале она показала время 7,71, а в финале превзошла этот результат ещё на 0,02 секунды — 7,69.

Наталья Сорокивская установила новый рекорд Европы на дистанции 5000 метров, 15.48,34.

Высокие результаты были показаны в прыжке в длину у женщин, где призёры соревнований совершили несколько прыжков к отметке 7 метров, а победила Елена Хлопотнова с результатом 7,06 м.

В секторе для прыжков в высоту у женщин 14 легкоатлеток смогли взять высоту 1,90 м. Чемпионкой здесь стала Тамара Быкова, единственная из участниц преодолевшая 1,98 м.

Чемпионат СССР по многоборьям в помещении проводился отдельно 27—28 января 1990 года в Минске.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 27—28 января 1990 года в Минске в манеже Дворца лёгкой атлетики СКА.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1990
 Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 1990

Примечания

Литература

Ссылки 
 

1990 год в Челябинской области
Чемпионаты СССР по лёгкой атлетике
Январь 1990 года
Февраль 1990 года
Чемпионаты СССР в 1990 году
Спортивные соревнования в Челябинске
Спортивные соревнования в Минске
Спорт в Белоруссии в 1990 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Белоруссии
Спорт в России в 1990 году